

Persone 
 Aleksandr Michajlovič Semënov – pittore russo 
 Grigorij Michailovič Semënov – militare russo 
 Nikolaj Nikolaevič Semënov – chimico sovietico
 V″jačeslav Semenov – calciatore sovietico
 Vladimir Semënov – pallanuotista sovietico

 Ul'jana Semënova – cestista sovietica

Altro 
 Semënov – località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 2475 Semenov –  asteroide del sistema solare

Pagine correlate 

 Semënova
 Semënovskij